Ве́рхнее Аткозино () — село в Апастовском районе Республики Татарстан, административный центр Верхнеаткозинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от татарского слова «югары» (верхний) и антропонима «Акхуҗа».

География 
Деревня находится в 34 км к северу от районного центра, посёлка городского типа Апастово.

История 
В окрестностях села выявлен археологический памятник – Верхнеаткозинское селище, относящееся к периоду Казанского ханства.

Село основано не позднее 1678 года.

В XVIII – первой половине XIX веков жители относились к категории государственных крестьян. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство.

В начале XX века в селе функционировали ветряная мельница, 3 мелочные лавки. В 1911 году построена мечеть и медресе при ней (здание перестроено, сохранилось до наших дней). В этот период земельный надел сельской общины составлял 938,4 десятины.

С 1934 года село входило в сельхозартель имени К.Якуба.

До 1920 года село входило в Ивановскую волость Свияжского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Свияжского кантона ТАССР. С 14 февраля 1927 года в Ульяновском (с 1 августа 1927 года — Кайбицкий), с 1 февраля 1963 года в Буинском, с 4 марта 1964 года в Апастовском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в сельскохозяйственном предприятии «Свияга», занимаются полеводством, молочным скотоводством.

Объекты образования, культуры и медицины 
В селе действуют сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт. В селе установлен бюст поэта М. Джалиля (1996 год, скульптор – М. Акрамов).

Религиозные объекты 
Мечеть (1996 год).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Примечания 

Населённые пункты Апастовского района